Чехословачки шаховски шампионати су били такмичења на коме су учествовали најбољи шахисти Чехословачке.

Историја 

Први шампионат Чехословачке је одржан у Прагу 1919. године. После прекида због Другог светског рата шампионати су се одржавали све до 1992. године.

Дванаест турнира је имало међународни карактер. Десет пута су играчи из Чехословачке успели да победе.

Списак победника

Вишеструки освајачи титуле 
 7 титула: Лудек Пахман (1946-1966)
 6 титула: Властимил Хорт (1969-1977)
 5 титула: Лубомир Фтачник (1981-1989)
 3 титуле: Мирослав Филип (1950-1954)
 3 титуле: Властимил Јанса (1964-1984)
 3 титуле: Карел Опоченски (1927-1938)
 3 титуле: Јан Смејкал (1973-1986)

Види још... 
 Чешки шаховски шампионати

Спољашње везе 
 Историја шампионата

Национални шампионати
Шах у Чехословачкој